Michel Feugère (archéologue), né en 1955, chargé de recherche au CNRS en archéologie
 Michel Feugère (musicien), né en 1967, trompettiste, arrangeur et compositeur